Anita Blackmon (1893-1943), auteur américain de roman policier ;
 Justin Blackmon (né en 1990), joueur américain de football américain ;
 Will Blackmon (né en 1984), joueur américain de football américain.

Personnage de fiction 
 Mars Blackmon, personnage fictif du film Nola Darling n'en fait qu'à sa tête

Homonymie de patronyme